Die Argentina Open 2017 waren ein Tennisturnier der ATP World Tour 2017 in Buenos Aires, das vom 8. bis 14. Februar 2017 im Freien auf Sand ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in Memphis die Memphis Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Turniere in Buenos Aires und Memphis solche der Kategorie ATP World Tour 250 waren.

Titelverteidiger war Dominic Thiem im Einzel. Im Doppel gewannen im Vorjahr Juan Sebastián Cabal und Robert Farah aus Kolumbien.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 546.680 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 624.340 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Buenos Aires